Açò és una llista d'agermanaments de municipis valencians, ordenats alfabèticament per nom del municipi (sense l'article definit): els agermanaments d'Altea, pertanyents al Douzelage, apareixen marcats en blau.

No s'hi inclouen altres agermanaments, com els de la Província de València amb la província de l'Havana i la província de Buda, o el del País Valencià amb Mie Ken.

De tots els agermanaments amb comunes de la República Francesa (setanta-tres, l'estat amb més agermanaments valencians), quaranta-nou són amb viles d'Occitània, entre les quals capitals com Menton, Niça, Sisteron o Tolosa.

Referències

Enllaços externs 
 Agermanaments espanyols amb Europa i Latinoamèrica , de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.
 Agermanaments entre ciutats japoneses i espanyoles . 

Agermanament